Айкидо:

 Айкидо — японское боевое искусство.
 Айкидо Айкикай — оригинальная школа айкидо.
 Айкидо Мутокукай — неформальное сообщество клубов айкидо.